Мещо́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области России.

Административный центр — город Мещовск.

География 
Район расположен в центральной части Калужской области. Площадь — 1238 км2. Район граничит с Юхновским, Бабынинским, Козельским, Сухиничским, Барятинским и Мосальским районами Калужской области.

Основные реки — Серена, Турея.

История 
Район был образован в 1929 году в составе Сухиничского округа Западной области, в него вошла большая часть территории бывшего Мещовского уезда Калужской губернии.

С 27 сентября 1937 года район был в составе Смоленской области.

5 июля 1944 года район вошёл в состав вновь образованной Калужской области.

В 1963—1964 годах район был упразднен, его территория входила в состав Сухиничского района, восстановлен 4 марта 1964 года.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Мещовск) проживают  % населения района.

Административное деление 
Мещовский район как административно-территориальная единица включает 5 административно-территориальных единиц: 1 город, 2 села, 1 железнодорожная станция и 1 посёлок, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 4 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Мещовском районе 169 населённых пунктов

В 2004 году статус населённых пунктов Домашевского Щебзавода, Игнатовский, Лесной, Молодёжный, Петровский и Пустовский изменён c посёлка на село.

В 2009 году статус населённых пунктов Игнатовский, Лесной, Молодёжный, Петровский и Пустовский изменён с села на посёлок.

Транспорт 
Через район проходят автодорога федерального значения Москва — Киев, железная дорога Москва — Брянск.

Археология 
 На правом берегу реки Серена в деревне Серенск находится городище древнерусского города «Серенск».
 В селе Мишнево Калужской губернии был найден денежно-вещевой клад с младшей монетой, чеканенной в 867 или 869 году. В составе клада было серебряное кольцо с цепочкой из рубчатой проволоки. Г. Ф. Корзухина определила рубчатую проволоку как «западную работу».

Примечания

См. также 

 Барятино

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Мещовского района